Trend (englisch für „Tendenz“) steht für:

 Trend (Soziologie), eine tiefgreifende und nachhaltige Entwicklung
 Trend (Statistik), Entwicklungstendenz
 Trend, Entwicklungstendenz bei Börsenkursen, siehe Trendgröße
 Trend (Band), deutsche Punkband (ab 2002)
 trend (Zeitschrift), österreichisches Wirtschaftsmagazin (ab 1970)
 Trend (GEW-Berlin Zeitschrift), Vorgänger der Trend Onlinezeitung
 TREND, britische Marke für Produkte und Services der Gebäudeautomation

Trend ist der Familienname folgender Personen:
 Burke Trend, Baron Trend (1914–1987), britischer Regierungsbeamter
 John Brande Trend (1887–1958), britischer Romanist, Hispanist und Musikwissenschaftler

Siehe auch:

 Genosse Trend
 Trends (fachwissenschaftliche Magazinreihe)
 Trent (Begriffsklärung)